El término Almarza puede hacer referencia a:
 Almarza, comarca de la provincia de Soria (España).
 Almarza, municipio de la provincia de Soria (España).
 Almarza de Cameros, municipio de la comunidad autónoma de La Rioja (España)
 Santiago Almarza Caballero (1931-2020), humorista gráfico y caricaturista español.
 Scandix pecten-veneris, planta de la familia de las apiáceas, conocida como almarza.